Sonia Kéfi est une chercheuse française en écologie, chargée de recherche au CNRS à l’institut des Sciences de l’évolution de Montpellier. Elle est récipiendaire de la Médaille de bronze du CNRS 2017.

Biographie 

En 2008, Kéfi obtient un doctorat en écologie de l'université d'Utrecht aux Pays-Bas. À la suite de ceci, elle effectue un post doctorat à l'université technique de Darmstdat en Allemagne

En 2011, elle est recrutée par l'Institut des sciences de l’évolution de Montpellier (ISEM). Elle crée une nouvelle équipe de recherche intitulée BioDICée (Biodiversité : dynamique, interactions et conservation).

Distinctions et récompenses 

Prix Van Marum en sciences de l’environnement de la Société royale néerlandaise des arts et des sciences (2011) 
Médaille de bronze du CNRS 2017

Notes et références

Liens externes 

Lauréat de la médaille de bronze du CNRS
Scientifique française
Récipiendaire du prix Van Marum
Écologue français
Étudiant de l'université d'Utrecht
Chercheuse au CNRS